Борис Ги́нзбург:
 Гинзбург, Борис (Берко) Абрамович (1863—1920) — российский марксист, публицист, соратник Г. В. Плеханова.
 Гинзбург, Борис Морисович (1920—2012) — российский гидролог.
 Гинзбург, Борис Наумович (1933—1963) — советский художник, график и литограф.
 Гинзбург, Борис Соломонович (1895—1974) — советский санитарный врач, деятель здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор